Nome di diverse città degli Stati Uniti d'America:
La Crosse, città della Florida;
La Crosse, città dell'Indiana;
La Crosse, città del Kansas;
La Crosse, città della Virginia;
La Crosse, città dello stato di Washington;
La Crosse, città del Wisconsin.